Amphoe Kantang () ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Trang. Die Provinz Trang liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Der Landkreis Kantang liegt im Westen der Provinz. Im Landkreis liegt die Mündung des Khlong Trang.

Benachbarte Bezirke (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Sikao, Mueang Trang und Amphoe Yan Ta Khao der Provinz Trang. Im Südwesten befindet sich die Andamanensee.

Geschichte 
Kantang war ursprünglich die Hauptstadt der Provinz Trang. Die Provinzverwaltung befand sich zunächst in Khuan Thani, dann von 1893 bis 1916 direkt an der Küste in Kantang. Da dort jedoch regelmäßig Überschwemmungen auftraten, wurde die Hauptstadt weiter ins Inland an die heutige Position verlegt. Die Stadtsäule (Lak Mueang) von Trang jedoch befindet sich noch heute in Khuan Thani.

Verkehr 
In der Stadt Kantang endet die Bahnstrecke Thung Song Junction–Kantang, eine Zweigstrecke der Südbahn, die Bangkok mit Malaysia verbindet.

Sehenswürdigkeiten 
 Hat Yong Lin () – kleiner flacher Sandstrand, von Kalksteinfelsen gesäumt
 Nationalparks:
 Nationalpark Hat Chao Mai () – den 230,86 km² großen Park gibt es seit 1981. Er besteht aus einem Teil der Küstenlinie von Kantang sowie zahlreichen Inseln, wie zum Beispiel Ko Muk () und Ko Kradan (). Auf dem Festland in der Nähe der Parkverwaltung gibt es eine Quelle mit etwa 70 °C heißem Wasser.
 Wasserfälle:
 Außerhalb des Nationalparks gibt es einige sehenswerte Wasserfälle, wie den Sai-Rung-Wasserfall (), den Ka-Chong-Wasserfall () und den Lam-Plok-Wasserfall ().

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Kantang ist in 14 Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche wiederum in 83 Dörfer (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Kantang () ist eine Stadt (Thesaban Mueang) im Landkreis, sie besteht aus dem gesamten Tambon Kantang.

Außerdem gibt es 13 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Weblinks 

 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Kantang von amphoe.com (in Thai)
 Der Hat-Chao-Mai-Nationalpark (Informationen der thailändischen Nationalpark-Verwaltung – in Englisch)

Einzelnachweise 

Kantang
Namensgeber (Marskrater)